AVCA All-America 2011-2020 – elenco pallavoliste
 AVCA All-America 2011-2020 – elenco pallavolisti